Uggtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Uggtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Uggtjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn